Ponte della Vittoria a Belluno (BL)
Ponte della Vittoria a Cremeno (LC)
Ponte della Vittoria a Pisa (PI)
Ponte della Vittoria a San Donà di Piave (VE)
Ponte della Vittoria a Verona (VR)